

Pessoas
Geórgia Gomide
Peixoto Gomide
Antonio Gomide
Antônio Gonçalves Gomide
Tânia Gomide
Francisco Luiz Sibut Gomide
Wadjô da Costa Gomide

Localidades

Gomide

Desambiguações de sobrenomes